

Cinema 
Nouvelle Vague – movimento cinematografico comparso in Francia negli anni cinquanta.
Nouvelle Vague – film di Jean-Luc Godard del 1990.

Musica 
Nouvelle Vague – gruppo musicale francese.
Nouvelle Vague – album dell'omonimo gruppo francese
Nouvelle Vague – festival musicale che si tiene in Belgio.

Traduzioni
Nouvelle Vague: 
la traduzione in inglese è New Wave, espressione che a sua volta assume diversi significati.
in portoghese può essere tradotto con Bossa nova che sta ad indicare un movimento musicale.